NatureServe — некоммерческая организация, занимающаяся освещением проблем сохранения биоразнообразия природы США, Канады и Латинской Америки.

Миссия организации состоит в создании научной базы, необходимой для эффективного сохранения редких видов.

История 
Организация NatureServe была основана в 1994 году, первоначально называлась Association for Biodiversity Information. Техническая и научная поддержка осуществляется The Nature Conservancy, другой экологической организацией. Штаб-квартира расположена в округе Арлингтон в Виргинии. Президент организации — Марк Шефер ().

NatureServe является партнёром Всемирного союза охраны природы (IUCN).

NatureServe Explorer 
В октябре 2000 года был запущен онлайн-проект NatureServe — NatureServe Explorer. Это информационная база данных о более 65 тысяч видов растений и животных и экосистем США и Канады. Цель проекта — распространение доступной и достоверной информации о наличии видов на определённой территории, о численности их популяции и их ареале.

Охранный статус NatureServe 
С 1980-х годов The Nature Conservancy, а затем NatureServe присваивает видам различный охранный статус в зависимости от их редкости на территории всего ареала, государства или штата США. Обозначение охранного статуса состоит из двух символов, первый из которых — буква G, N, S, E или T, второй — символ X, H или ? или цифра от 1 до 5.

 G — охранный статус на протяжении всего ареала организма
 N — статус организма на территории определённого государства
 S — статус организма на территории субъекта государства (например, штата США или провинции Канады)
 E — статус инвазивного организма
 T — статус подвида

 X — полное исчезновение таксона на указанной территории
 H — возможное исчезновение таксона, не обнаруженного на территории в ближайшем прошлом
 1 — таксон в критической опасности — менее 5 популяций или менее 1000 особей
 2 — таксон в опасности — менее 20 популяций или менее 3000 особей
 3 — таксон уязвим — менее 100 популяций или менее 10 000 особей
 4 — таксон, вероятно, в безопасности — более 100 популяций или более 10 000 особей
 5 — таксон не под угрозой, угрозы исчезновения полностью отсутствуют
 ? — неопределённый статус — наличие таксона на территории подтверждено, однако угроза его исчезновения не оценена

См. также 
 Список экологических организаций
 Всемирный союз охраны природы

Литература

Ссылки 
 NatureServe Официальный сайт
 NatureServe Canada

Экологические организации
Некоммерческие организации США
Арлингтон (округ, Виргиния)
Окружающая среда Северной Америки